Лос Агвахитос има више значења:

 Лос Агвахитос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Агвахитос (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Агвахитос (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Агвахитос (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Агвахитос (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Агвахитос (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Агвахитос (Сучил), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Агвахитос (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Агвахитос (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Агвахитос (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Агвахитос (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Агвахитос (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Агвахитос, Ел Агвахито (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику